Szinkópa (görög.: syn együtt; koptein ütni; lat. "syncope") jelentése:

 Szinkópa (zene) – a zenei hangsúly áttevődése az egyébként hangsúlytalan ütemrészre azáltal, hogy egy hangsúlytalan hangot egy azt követő hangsúlyos hanggal kötünk össze
 Szinkópa (nyelvészet) – beszédhang vagy ezek csoportjának kiesése szó belsejében 
 Szinkópa (verstan) – egy szótag kiesése a versben
 Szinkópa (orvostudomány) – rövid ideig tartó eszméletlenség
 Szinkópia (felirat-tan) - rövid egyszerűsített megfogalmazás a (Synchronization-copy) és a szinonimák nyelvezetében. Közös vonásuk a hallás utáni nyelvértés, nyelvezet értelmezése, átfogalmazása a hallott, a tanult s a rögzült nyelv között az optimális felfogás érdekében villanásnyi időt hagyva annak detektálására s rögzítésére, még ingerszegény környezetben is. Mindezt a feliratozás szubdiverzitása teszi kívánnivalóvá, ahol csekély időt hagy a szövegértelmezésre s az időzítések spontán kurtára való hagyása.